Tenisový turnaj WTA Brisbane International 2009 se konal ve dnech 4. – 10. ledna v australském Brisbane na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Brisbane International
 Brisbane International 2009 - muži

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Brisbane International
WTA Tour 2009
Tenis v Austrálii v roce 2009